Kasun ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Kasun (* 1980), kroatischer Basketballspieler
 Robert Kasun (* 1951), kanadischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Toronto